Une illusion sensorielle est une perception déformée d'un sens. On distingue notamment, selon le sens qui est engagé
 l’illusion d'optique, qui concerne la vision humaine,
 l’illusion auditive,
 l’illusion tactile.

Par métonymie et parce que la limite de l'illusion sensorielle est difficile à établir, on parle d’illusion pour toute conception reconnue comme aberrante. Les religions et la philosophie opposent l'illusion et la réalité du monde.

Le mot illusion sert à désigner toute conception que l'auteur estime être détachée de la réalité, ainsi
 l’Illusion monétaire,
 L'avenir d'une illusion, livre de Sigmund Freud sur les religions.

Le mot peut également désigner :

Théâtre 
 L'Illusion comique, pièce de Corneille présentée en 1635.

Cinéma et télévision 
 Illusion, épisode de la série télévisée Star Trek, sorti en 1968
 , film américain de Lothar Mendes, sorti en 1929
 Illusion, film allemand de Victor Tourjanski, sorti en 1941
 , film croate de Krsto Papić, sorti en 1967
 Illusion, film d'animation canadien de Frédéric Back, sorti en 1975
 Illusion, film américain de Michael A. Goorjian, sorti en 2004
 , film allemand de Roland Reber, sorti en 2013

Musique 
 Illusion, groupe de rock progressif britannique
 Illusion, groupe de hard rock polonais
 Illusion, album de Renaissance sorti en 1971
 Illusion, deuxième album du groupe Illusion, sorti en 1978
 Illusion, chanson italienne de Benassi Bros sortie en 2004

Jeux vidéo 
 Illusion, série de jeux vidéo ayant pour personnage principal Mickey Mouse
 Illusion, jeu vidéo sorti en 1984, édité par ColecoVision
 Illusion est une société de développement de jeux vidéo japonaise

Voir aussi 
 
 Illusions perdues est un roman de Honoré de Balzac.
 Illusions ou le messie récalcitrant est un essai écrit par Richard Bach.